NIP (Non Impact Printing, technologia druku bezuderzeniowego) - to technologie druku, w których nie stosuje się fizycznych form drukowych, czyli tylko technologie druku cyfrowego.

Poligrafia